Фавилли — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Фавилли, Фабио (1836—1880) — итальянский скрипач и музыкальный педагог.